Das Patrozinium des französischen Lokalheiligen Guirec tragen folgende aktuelle oder ehemalige kirchlich genutzten Gebäude:
 Oratorium St-Guirec
 St-Guirec (Ploumanac’h)
 St-Guirec (Cléguérec)
 St-Guirec (Lanneuffret)

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)